Па́унд () — фамилия.

 Паунд, Дадли (1877—1943) — английский адмирал.
 Паунд, Джеймс (1669—1724) — английский астроном.
 Паунд, Роско (1870—1964) — американский социолог права.
 Паунд, Эзра Лумис (1885—1972) — американский поэт и переводчик, критик.
 Каса Паунд — общественный центр в Риме, названный в честь Эзры Паунда.